Il termine Tuhao (cinese: 土豪) indica persone appartenenti alla Repubblica Popolare Cinese che hanno acquisito una condizione economica di ricchezza senza adeguarsi ai modelli culturali del nuovo contesto di appartenenza. Il concetto di tuhao può essere compreso come il corrispettivo cinese contemporaneo dell'italiano nuovi ricchi o parvenu: in cinese "Tu" (土) significa "di cattivo gusto" e "hao" (豪) significa "ricco".

Classi sociali
espressioni comuni della lingua cinese